Супер рагби 1999. (службени назив: 1999 Super 12) је било 4. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Финале је одиграно у Данидину, граду на јужном острву Новог Зеланда, а Крсташи су дошли до трофеја тако што су после велике борбе савладали домаће Горштаке.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Квинсленд редси - Кантербери крусејдерси 22-28

Стормерси - Отаго хајлендерси 18-33

Финале

Отаго хајлендерси - Кантербери крусејдерси 19-24

Статистика и награде 

Највише есеја

 Џо Руф 8, 

Највише поена

 Ендру Мертенс 192,

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 1999.